Paus Stefanus VII (VIII), zoon van Theudemond, paus (928–931), tot 1961 Stefanus VIII genoemd.
Paus Stefanus VIII (IX), van Duitse afkomst, onder invloed van Alberik II staande paus (939–942), tot 1961 Stefanus IX genoemd.